Il campionato di calcio di Primera División messicana 1953-1954 è stato l'undicesimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò l'8 agosto 1953 e si concluse il 7 febbraio del 1954. Vide la vittoria finale del Marte.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 
      Retrocesso in Segunda División 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Verdetti Finali 
 Il Club Deportivo Marte é campione del Messico.
 Il Club Atlas de Guadalajara retrocede in Segunda División.

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana
 Segunda División messicana 1953-1954
 Copa México 1953-1954

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1953
Calcio nel 1954
1953-1954